Georges Amoudruz (1900-1975), surnommé le « père de la spéléologie suisse », également collectionneur d'objets provenant des Alpes ;
 Madeleine Rebérioux, née Amoudruz (1920-2005), historienne française, sœur de François Amoudruz ;
 François Amoudruz (1926-2020), avocat et directeur de banque français, survivant de la déportation, et frère cadet de Madeleine Rebérioux.